Ketenpoort kan verwijzen naar twee stadspoorten in de Nederlandse plaats Enkhuizen:
 De Drommedaris, de eerste Ketenpoort, nog altijd bestaand
 Ketenpoort (Zuiderdijk), de 'nieuwe' Ketenpoort aan de Zuiderdijk, een combinatie van een land- en een waterpoort waarvan de laatste resten zijn gesloopt in 1886.